Zazelenchuk est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Jo-Ann Zazelenchuk (née en 1958), femme politique provinciale canadienne
, scénariste et producteur canadien

Homonymie de patronyme